Шу́ст — прізвище.

Відомі носії:
 Шуст Богдан Романович (1986) — український футболіст, воротар «Ворскли». Грав за збірну України.
 Шуст Марія Володимирівна — директор Українського музею в місті Нью-Йорк.
 Шуст Роман Мар'янович (1959) — український історик і нумізмат. Кандидат історичних наук. Батько футболіста Богдана Шуста.
 Шуст-Назарчук Ірина Василівна (1975) — українська співачка, бандуристка. Солістка тріо бандуристок «Червона калина».

Див. також 
 Шустов
 Шустер
 Шустіно
 Шустівці

прізвища